Torfou (Essonne)
Torfou (Maine-et-Loire)

Desambiguações de topônimos